

Geografia

Niemcy 
 Heinrichswalde – dzielnica Friedlanda
 Heinrichswalde – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Biercza
 Dąbrowo
 Kaszewo
 Laski
 Uniechów
 Wężykowo
 Wierzby

Rosja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Sławsk

Zobacz też 
 Heinrichswald